Mandingo steht für:

 Mandinka, westafrikanische Ethnie
 Mandinka (Sprache), Sprache der Mandinka
 Mandingo (Roman), US-amerikanischer Roman von Kyle Onstott (1957)
 Mandingo (Film), US-amerikanischer Film von Richard Fleischer (1975)
 Mandingo (Label), jamaikanisches Plattenlabel